Жан Франсуа́ (; 1582  год, Сен-Клод — 20 января 1668 года, Ренн) — французский  и иезуит; учитель Декарта.

Биография 
Вступив в Орден иезуитов в 1605 году, преподавал теологию и математику в коллеже Ла Флеш, начиная 1613 года (до него этот пост, созданный в 1608 году, занимали люди без специального образования).

Одним из его учеников был будущий философ Рене Декарт, сильно привязавшийся к своему учителю. Преподобный Пьер Бурден, автор книги искусства создания фортификаций, стал его преемником в 1626 году, а позднее, в 1636 году — Жорж Фурнье, гидрограф.

Был назначен préfet des études в Невере, Амьене и Алансоне; закончил свою карьеру в Реннском коллеже.

Труды 
С 1652 по 1668 издал несколько учебников математики, переизданных в Париже.

Из его сочинений известны:
 «La science de géographie» (Ренн, 1652),
 «Éléments des sciences et des arts mathématiques» (Ренн, 1655) и
 «Traité des influences célestes» (1660).

Примечания

Ссылки 
 

Рене Декарт
Иезуиты Франции